

Presentación previa 
La pareja local formada por Antal van der Duim y Boy Westerhof defendieron exitosamente el título obtenido la pasada temporada, derrotando a Rubén Ramírez Hidalgo y Matteo Viola 6–1, 6–3 en la final.

Cabezas de serie 
  Jesse Huta Galung /  Rameez Junaid (Primera ronda)
  Stephan Fransen /  Robin Haase (Cuartos de final)
  Ruben Gonzales /  Sean Thornley ''(Cuartos de final)
 ''' Antal van der Duim /  Boy Westerhof (CAMPEONES)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Alphen aan den Rijn 2014